The Brew steht für:
 The Brew (Band), britische Blues- und Rockband
 eine österreichische Band, heute Bruji